Highland County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Highland County (Ohio) – okres státu Ohio
 Highland County (Virginie) – okres státu Virginie

fr:Highland#Comtés